Dret: Aquell qui ha rebut una pena (càstig).''
 Penats''', divinitats protectores de la família i de l'Estat a l'antiga Roma